Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Габріела Сабатіні.

Сіяні гравчині 

Нотатка
  Мартіна Навратілова кваліфікувалась, але знялась через операцію на коліні

Сітка

Фінальна частина 
 Нотатка: фінал тривав до виграних трьох сетів, тоді як попередні раунди - до двох.

Посилання 

одиночний
Тур WTA 1990